Şalāḩ ad Dīn kan syfta på följande platser:

Irak 

 Saladin (provins), 
 Jabal Bīr Mam, berg, Arbil, 

Robotskapade Irakförgreningar